Achtste-groepers huilen niet (boek)
 Achtste-groepers huilen niet (film)
 Achtste-groepers huilen niet (toneelstuk)